Hitchens ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Hitchens (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Christopher Hitchens (1949–2011), US-amerikanischer Publizist britischer Herkunft
 Dolores Hitchens (1907–1973), US-amerikanische Schriftstellerin
 Gerry Hitchens (1934–1983), englischer Fußballspieler
 Ivon Hitchens (1893–1979), englischer Maler
 Peter Hitchens (* 1951), britischer Journalist und Autor